Let It Be (дословный перевод ):

 У группы The Beatles:
Let It Be — песня.
 Let It Be — альбом 1970 года.
 Пусть будет так (Let It Be) — музыкальный фильм о записи альбома.
 Let It Be… Naked — ремикс альбома Let It Be, выпущенный в 2003 году.
 Let It Be — альбом группы The Replacements 1984 года.
 Let It Be — альбом группы Laibach 1984 года.
 Let it Be — песня исполнителя Benny Benassi с альбома Hypnotica.
 «Лет Ит Би» — альбом группы «Коммунизм» 1989 года.

См. также 

 Пусть будет так (значения)